36-я параллель северной широты — широта, которая равна 36 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Африку, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан. На этой широте Солнце видно в течение 14 часов 36 минут в день летнего солнцестояния и 9 часов 43 минут в день зимнего солнцестояния. Полуденная высота Солнца над горизонтом на этой широте составляет 77°26' в день летнего солнцестояния, 54°00' в дни равноденствий и 30°34' в день зимнего солнцестояния. Звезда Эпсилон Центавра никогда не восходит севернее этой параллели.

Проходит через 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 36-я параллель северной широты проходит через:

См. также           
 36-я параллель южной широты                    Широта